Tiranë kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Lumi i Tiranës, vattendrag, Tiranë prefektur, 
 Tirana, huvudstaden, Tiranë prefektur, 
 Bashkia e Tiranës, kommun, Tiranë prefektur, 
 Rrethi i Tiranës, distrikt, Tiranë prefektur, 
 Tiranë prefektur, prefektur, 

Robotskapade Albanienförgreningar